Allemagne
 Allmendingen, commune du land de Bade-Wurtemberg ;

Suisse
 Allmendingen bei Bern, officiellement Allmendingen, commune du canton de Berne ;
 Allmendingen bei Thun, quartier de la ville de Thoune, dans le canton de Berne.